Ortsname:
 Westbroek (De Bilt), Ort in der Gemeinde De Bilt, Provinz Utrecht, Niederlande

Familienname:

 Eva-Maria Westbroek (* 1970), niederländische Opernsängerin in der Stimmlage Sopran
 Henk Westbroek (* 1952), niederländischer Soziologe und Musiker

Siehe auch:
 Westbrook